Schaesberg (heuvel), een heuvel bij het Belgische Homburg
 Schaesberg (plaats), een plaats en voormalige gemeente in de Nederlandse gemeente Landgraaf
 Kasteel Schaesberg, kasteelruïne in de plaats Schaesberg
 Schaesberg (geslacht), een adellijk geslacht. Enkele leden:
 Johan Frederik van Schaesberg (1598-1671) 
 Johan Willem van Schaesberg (1696-1768)
 August van Schaesberg (1730-1801)
 VV Schaesberg, voetbalvereniging uit gelijknamige plaats
 Voormalig Station Schaesberg, thans Station Landgraaf

Zie ook 
 Schaelsberg, een heuvel met kluis met vrijwel gelijk klinkende naam bij Valkenburg